Boubacar Guèye (1913-1989), avocat et homme politique sénégalais
 Boubacar Guèye (1962-), athlète sénégalais spécialiste du saut en hauteur
 Babacar M'Baye Gueye (1986-), footballeur sénégalais
 Babacar Gueye (1988-2015), sénégalais abattu par la police à Rennes
 Babacar Gueye (1994-), footballeur sénégalais